El término Drago (del latín draco, ‘dragón’) puede referirse a:)

Botánica 

Normalmente referido a las plantas arbóreas del género Dracaena, con savia de color rojo y cuya copa tiende a formar una umbrela semiesférica, como por ejemplo:

 El drago endémico de Socotra, Dracaena cinnabari.
 El drago endémico de Canarias, Dracaena draco.
 Drago de Icod de los Vinos, ejemplar de drago (Dracaena draco) en Tenerife, es el drago más longevo registrado y estudiado por el ser humano, con una edad entre 550 y 800 años aproximadamente.
 Una especie relacionada con este último, el drago de Gran Canaria o Dracaena tamaranae.
 Drago de Hawái, Dracaena konaensis.
 Otros dragos presentes en el continente, normalmente África o América, como los africanos Dracaena arborea y Dracaena ombet.

Lugares 
 El Drago, pequeño barrio en el distrito Este de la ciudad de Málaga, España.
 Estación Dr. Luis M. Drago del Ferrocarril Mitre, en Argentina.
 El CBC de Drago, una sede del Ciclo Básico Común de la UBA, ubicada cerca de la estación Dr. Luis M. Drago del ferrocarril Mitre.

Personas 
 Drago, el músico argentino Tanguito (José Alberto Iglesias).
 Billy Drago, actor estadounidense.
 Emilia Drago, actriz y presentadora de televisión peruana.
 Gago Drago, luchador armenio de kickboxing.
 Giuseppe Drago, médico y político italiano.
 Gonzalo Drago, escritor y crítico literario chileno.
 Hernán Drago, modelo y conductor argentino.
 Ignacio Drago, futbolista peruano.
 Jaime Drago, exfutbolista peruano
 Juan Drago, poeta y escritor español.
 Luis María Drago, político argentino.
 Manuel María Drago, futbolista peruano.
 Roberto Drago, futbolista peruano
 Roberto Drago Maturo, exfutbolista y entrenador peruano.
 Fernando Sánchez Dragó, escritor español.
 Eleonora Rossi Drago, actriz italiana.
 Drago Jančar, escritor, dramaturgo y poeta esloveno.
 Drago Pasalić, jugador croata de baloncesto.
 Drago Vinko Gojanovic, militante comunista chileno de origen croata

Personajes ficticios 
 Drago (Mother 3), un amistoso reptil que se convierte más tarde en Mecha-Drago.
 Dragonoid, personaje ficticio del anime Bakugan.
 Iván Drago, boxeador ficticio creado por Sylvester Stallone, que apareció en Rocky IV.

Miscelánea 
 Copa Charles Drago, competición de fútbol.
 Doctrina Drago, que establece que ningún poder extranjero puede utilizar la fuerza contra una nación americana a los fines de hacer efectivo el cobro de una deuda.
 Juego del drago, juego creado en los años 60 por John Horton Conway y Michael Stewart Paterson se publicó en uno de los libros de Martin Gardner.
 Sifón Drago, un sifón para el consumo de soda.